Alejandro Chanes Ortiz (Ciudad de México, 10 de junio de 1963) es un abogado y servidor público mexicano por convicción, egresado de la Universidad Iberoamericana. Desde el 10 de diciembre de 2020 es Subprocurador General Agrario del Gobierno de México.

Estudios
Es abogado y diplomado universitario en Criminología y Delitos, Procedimientos Penales y Ejecución de Sanciones por la Universidad Iberoamericana (UIA). Realizó estudios de Especialidad en Criminología y Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España. Cursó The Mexican Law Enforcement Executive Development Seminar (MexLEEDS) en la FBI Academy de Quantico, Virginia.

Sus primeros años de instrucción los cursó en la Ciudad de México, en el Instituto Inglés Mexicano, en el Colegio Simón Bolívar y en el Instituto Simón Bolívar. Continuo su formación de Bachillerato en el Colegio Fray Junípero Serra en la Ciudad de Ensenada, Baja California.

Trayectoria

Con más de 30 años de experiencia profesional, Chanes Ortiz se ha desarrollado dentro de los sectores público y privado.

En el sector privado se inicio como pasante en el “Bufete Hernández Pliego, Abogados S.C.” y prestó el servicio social en la "Fundación Mexicana de Reintegración Social, A.C.".  Fue socio fundador de "Chanes y Chávez, Abogados S.C" y ha sido abogado asociado de los Despachos "García Ruiz, S.C." y “Ojeda y Vega, S.C.", así como de la "Correduría Pública No. 32".

Como servidor público ha ocupado diversos cargos en dependencias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Petróleos Mexicanos, el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal, el Consejo de Menores del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

En el período de 2013 a 2018 se desempeñó como Coordinador de Asesores del Subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Director General de Coordinación Interinstitucional y Enlace con Entidades Federativas de la Coordinación Nacional Antisecuestro, así como Director General de Servicios para la Operación Policial e Inspector General de la Comisión Nacional de Seguridad y Jefe de Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad.

En materia agraria, de 2019 a 2020, ha sido Jefe de Oficina del Procurador Agrario y Visitador Especial. A partir de diciembre de 2020 fue nombrado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Subprocurador General Agrario del Gobierno de México.

Distinciones

Reconocimiento especial como profesional en el gremio jurídico en la categoría de "Administración Pública", otorgado por la Institución Nacional para la celebración del Día del Abogado, A.C. (INCDA – julio, 2017)

Miembro de Número del “Ilustre y Nacional Colegio de Abogados”. (Junio, 2003).

Visitante Distinguido del H. Ayuntamiento de Veracruz otorgado y acordado por el cabildo. (Diciembre, 1991).

Member of “The International Legal Fraternity of Phi Delta Phi” (Capitulo Miguel Villoro Toronzo- Mayo, 1987).

Referencias 

https://www.gob.mx/pa/estructuras/alejandro-chanes-ortiz

https://mvsnoticias.com/noticias/seguridad-y-justicia/se-reune-cns-prd-y-alcalde-de-acapulco-para-reforzar-la-seguridad-en-la-entidad-273

http://www.ojedayvega.com/AlejandroChanes.html

https://www.gob.mx/segob/prensa/la-comision-nacional-de-seguridad-realiza-el-1er-seminario-internacional-de-planeacion-estrategica-para-instancias-de-seguridad-publica?idiom=es-MX 

https://www.elimparcial.com/sonora/mexico/Instalan-Comite-de-Seguimiento-a-acciones-contra-secuestro-20140220-0011.html

https://www.razon.com.mx/mexico/instalan-comite-de-seguimiento-a-acciones-contra-secuestro/

https://prabook.com/web/mobile/#!profile/3230822

http://www.correduria32.com.mx/directorio-chanesortiz.html

https://twitter.com/meyerfalcon/status/1366928761925558273?lang=es

https://www.phideltaphi.org/search/search.asp?strMemberStatus=NONMEM&cdlGroupID=34146

https://incam.org/miembros-del-colegio/
Abogados de México